Панфилиха — название населённых пунктов в России:

 Панфилиха — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Панфилиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.